Duniya Na Mane ist der Titel folgender Filme:

 Duniya Na Mane (1937) von V. Shantaram
 Duniya Na Mane (1959) von V. Avadhoot